Ле́жнев — русская фамилия.

Известные носители:
 Лежнев А. (настоящее имя Абрам Зеликович Горелик; 1893—1938) — советский критик и литературовед.
 

 Лежнёв-Финьковский, Пётр Яковлевич (1902—1958) — советский государственный и партийный деятель, экономист, первый секретарь Марийского областного комитета РКП(б). 

 Лежнев, Прохор Иванович (?—1802) — вице-адмирал, участник Выборгского сражения.

 Лежнева, Юлия Михайловна (род. 1989) — российская оперная певица.

См. также